Heimdall, de wachter der goden in de Noordse mythologie;
Heimdal (Gent), een studentenvereniging in Gent;
Heimdal (stad), een stad in Noorwegen vernoemd naar het mythologische figuur;
Heimdal (Trondheim), een wijk van de Noorse stad Trondheim
Schepen
Heimdal (schip, 1873), het tweede schip van de A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866;
Heimdal (schip, 1914), het achtste schip van de A/S Dampskibsselskabet paa Bornholm af 1866.
Heimdall (schip, 1915), Gebouwd in 1915 door de Oskarshamn Mekaniske Verksted in Oskarshamn voor rederij Ab Svea te Stockholm